Натуральне число 711
 711 рік до нашої ери
 711 рік нашої ери